Kill Your Friends steht für:

 Kill Your Friends (Roman), Roman von John Niven (2008)
 Kill Your Friends (Film), britischer Film von Owen Harris (2015)